Wladimir Nikitin ist der Name folgender Personen:

* Wladimir Olegowitsch Nikitin (* 1990), russischer Boxer
 Wladimir Wassiljewitsch Nikitin (* 1959), sowjetischer Skilangläufer